Пингвини са Мадагаскара је америчка анимирана серија која је емитована у три сезоне са укупно 149 епизода, од 29. новембра 2008. до 19. децембра 2015. године. Прве две сезоне и почетних 26 епизода треће сезоне премијерно су емитовани на Никелодиону, а последњих 7 епизода треће сезоне на Никтјунсу.

Преглед серије

Епизоде

Сезона 1 (2008—2010)

Сезона 2 (2010—2012)

Сезона 3 (2012—2015)

Референце 

Анимиране ТВ серије